Brampton kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Brampton, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Chapel Brampton, ort, England, Northamptonshire, 
 Brampton, Carlisle, ort i England,  
 Brampton, Norfolk, ort i England, 
 Brampton, Suffolk, 
 Brampton, Cambridgeshire, ort i England,  
 Brampton, North East Derbyshire, 
 Brampton, Lincolnshire, 
 Brampton, Eden – en by (village) i Cumbria
 Brampton, Chesterfield - en ort i Chesterfield, Derbyshire, England